

Radio 
 Une antenne radioélectrique est un dispositif permettant de recevoir et/ou d'émettre des ondes radio.
 Une antenne-relais est un dispositif de communication, la plus connue étant l'antenne-relais de téléphonie mobile  .
 Un directeur ou responsable d'antenne de diffusion est le cadre chargé d'assurer la cohérence éditoriale de la diffusion.

Biologie 
 Les antennes sont des organes sensoriels (olfactif, tactile…) que portent certaines espèces animales sur la tête, en particulier les antennes de l'insecte.
 Une antenne collectrice est un ensemble de pigments associés à la chlorophylle A, dans la membrane des thylakoïdes.

Toponymes 
 L’Antenne est un affluent de la Charente.
 La vallée de l’Antenne est un site Natura 2000 qui couvre la rivière du même nom.
 Le Mont Antenne est une colline de Rome.

Entreprises 
 Antenne 2 est l'ancien nom de la chaîne télévisée France 2.

Astronomie 
 Galaxies des Antennes, une paire de galaxies en interaction situées dans la constellation du Corbeau

Marine 
 Sur un bateau à voile latine, l'antenne désigne la vergue, souvent de faible diamètre, supportant une voile.

Notes et références

Voir aussi